Bosch je oblíbené příjmení v Katalánsku (v katalánštině znamená les) a Nizozemsku.

Lidé
 Carl Bosch (1874–1940), německý chemik, nositel Nobelovy ceny
 Carlos Bosch (asi 1945–2020), argentinský fotožurnalista
 David Bosch (1929–1992), jihoafrický misionář a spisovatel
 Edith Boschová (* 1980), nizozemská judistka
 Francisco Bosch (1982), panělský herec a tanečník
 Hieronymus Bosch (1450–1516), holandský malíř
 Johnny Yong Bosch (1976) americký televizní herec
 Juan Bosch (1909–2001), politik a prezident Dominikánské republiky
 Kyle Vanden Bosch (1978), hráč americké NFL
 Pere Bosch-Gimpera (1891–1974), mexický archeolog a antropolog narozený v Katalánsku
 Robert Bosch (1861–1942), německý průmyslník, zakladatel firmy Robert Bosch GmbH
 Tertius Bosch (1966–2000), hráč kriketu z Jihoafrické republiky
Místa
 Bosch (Buenos Aires), sídlo v provincii Buenos Aires v Argentině.
Stavby
 Huis ten Bosch, oficiální sídlo nizozemské královské rodiny v Haagu
Firmy
 Robert Bosch GmbH, německý globální výrobce elektrických zařízení
 Bosch (pivovar), pivovar v Německu
V umění
 Harry Bosch, postava detektiva z románů Michaela Connellyho
 Bosch (seriál) – americký webový seriál z roku 2014 podle románů Michaela Connellyho
V chemii
 Boschova reakce, chemická reakce oxidu uhličitého s vodíkem za vzniku uhlíku, vody a tepla
V astronomii
 Bosch (planetka), planetka 7414 (1990)

Externí odkazy 
 

Německá příjmení